Менгеле је може да се односи на:

 Менгеле (презиме), немачко презиме
 Јозеф Менгеле, нацистички злочинац
 Жоан Менгеле, аустралијска спортска кануискиња

 Менгеле (алат), врста алата
 Парохија Менгеле, парохија у Летонији.